Clive Rowlands – ex rugbista e allenatore di rugby a 15 gallese
 Gena Rowlands – attrice statunitense
 Martin Rowlands – calciatore irlandese
 Richard Rowlands, noto come Richard Verstegen – storico, giornalista, poeta e incisore inglese
 Tom Rowlands – musicista britannico